Gutu steht für:
 Gutu, eine Stadt in Simbabwe
 Gutu (Mehedinți), ein Dorf in Rumänien

Guțu ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Guțu (* 1962), moldauische Politikerin und Professorin
 Andrei Guțu (* 1980), moldauischer Gewichtheber
 Lidia Guțu (* 1954), moldauische Ministerin, Parlamentsabgeordnete und Botschafterin
 Modest Guțu (* 1937), rumänischer Zoologe